

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Posadów – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Telatyn
 Posadów – część wsi Rokitno w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek

Zobacz też 
 Posada, Posadówlka, Posadowo